Montégut kan syfta på:
 Montégut, Gers
 Montégut, Hautes-Pyrénées
 Montégut, Landes
 Montegut, Louisiana